Littleport – cittadina del Cambridgeshire (Regno Unito)
Littleport – città fantasma della Contea di Clayton, Iowa (Stati Uniti d'America)